Termin Aleja Róż może dotyczyć m.in.:

 Aleja Róż w Warszawie, jedna z prestiżowych ulic XIX-wiecznej Warszawy
 Aleja Róż w Krakowie, ulica w Nowej Hucie